Toponímia:
 Lyons (Colorado), localitat estatunidenca de Colorado
 Lyons (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Lyons (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Lyons (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Lyons (Kansas), localitat estatunidenca de Kansas
 Lyons (Michigan), localitat estatunidenca de Michigan
 Lyons (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Lyons (Nova York), localitat estatunidenca de Nova York
 Lyons (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Lyons (Oregon), localitat estatunidenca d'Oregon
 Lyons (Pennsilvània), localitat estatunidenca de Pennsilvània
 Lyons Falls, localitat estatunidenca de Nova York
 Lyons Switch, localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Lyons-la-Forêt, localitat francesa de la Normandia
 Biografies:
 Israel Lyons, matemàtic i botànic
 Oren Lyons, cap espiritual onondaga